Psi Cancri pode se referir a:
Psi1 Cancri
Psi2 Cancri